Red Book může být:

 Red Book – standard pro zvukové kompaktní disky
 Červená kniha – český překlad tohoto anglického sousloví
 Rudá knížka – další možný český překlad tohoto anglického sousloví